Рача може да се односи на:

 Рача или Рача Крагујевачка, градско насеље и седиште општине Рача, Србија
 Рача (општина), општина у Србији
 Рача (Бајина Башта), насеље у општини Бајина Башта, Србија
 Рача (Прибој), насеље у општини Прибој, Србија
 Рача (Куршумлија), насеље у општини Куршумлија, Србија
 Рача (Ђаковица), насеље у општини Ђаковица, Србија
 Рача (Власеница), насеље у општини Власеница, БиХ
 Рача (Братислава), градскa четврт Братиславе, Словачка
 Сремска Рача, насеље у општини Сремска Митровица, Србија
 Босанска Рача, насеље у општини Бијељина, БиХ
 Доња Рача, насеље у општини Рача, Србија
 Нова Рача, насеље у општини Нова Рача, Хрватска
 Стара Рача, насеље у општини Нова Рача, Хрватска

или:

 Рача (притока Велике Мораве), притока Велике Мораве, јужно од Раче Крагујевачке, Србија
 Рача (притока Дрине), десна притока Дрине, код Бајине Баште, Србија
 Рача (притока Љубине), десна притока Љубине, северно од Сарајева, Босна и Херцеговина
 Рача (манастир), манастир у Рачи, код Бајине Баште, Србија
 Рача (пешачка стаза), пешачка стаза на планини Тари, Србија
 Рача-Лечхуми и Доња Сванетија, област у северозападној Грузији